Hetzelhof ist der Name folgender Orte und Wüstungen:

 Hetzelhof (Aspach), Ortswüstung nahe bei Kleinaspach, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hetzelhof (Kirchberg an der Jagst), Ortswüstung, früher zu Gaggstatt gehörend liegt heute in der Stadtteilgemarkung von Lendsiedel, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hetzelhof (Traitsching), Einöde der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Hetzelhof (Wolfach), Einzelhof im Stadtteil Kinzigtal von Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg